Waldbauer steht für:

 Waldbauer, land- oder forstwirtschaftlicher Beruf
 Waldbauer (Breckerfeld), Stadtteil von Breckerfeld

Waldbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Cameron Waldbauer, kanadischer Filmtechniker für visuelle Effekte
 Imre Waldbauer (1892–1952), ungarischer Geiger und Musikpädagoge
 Martin Waldbauer (* 1986), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Waldbaur